Tenisový turnaj na okruhu WTA Mutua Madrileña Madrid Open 2012 se konal ve dnech 7. až 13. května ve španělském hlavním městě Madridu. Jednalo se o první ročník, který se hrál na otevřených dvorcích s modrou antukou a současně jediný takový turnaj na okruhu. Událost patřila do druhé nejvyšší kategorie Premier Mandatory. Odměny činily 4 500 000 EUR.

Vítězkou dvouhry se stala devátá nasazená Američanka Serena Williamsová a na žebříčku WTA postoupila o tři místa na 6. příčku. Semifinálová účast kvalifikantky Lucie Hradecké jí zajistila návrat do první světové stovky, když v následném pondělním hodnocení poskočila ze 105. na 55. místo klasifikace žen.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, v němž hráčka vypadla.
  Viktoria Azarenková (finále)
  Maria Šarapovová (čtvrtfinále)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Marion Bartoliová (1. kolo)
  Li Na (čtvrtfinále)
  'Serena Williamsová (vítězka)
  Věra Zvonarevová (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Angelique Kerberová (3. kolo)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (2. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:

  Garbiñe Muguruzaová Blancová 
  Sílvia Solerová Espinosová 
  Carla Suárezová Navarrová 
  Venus Williamsová 

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Jill Craybasová
  Lourdes Domínguezová Linová
  Andrea Hlaváčková
  Lucie Hradecká
  Mathilde Johanssonová
  Johanna Larssonová
  Varvara Lepčenková
  Anastasia Rodionovová

Odhlášení 
  Daniela Hantuchová
  Sabine Lisická (zranění hlezna)
  Flavia Pennettaová (zranění zápěstí)
  Andrea Petkovicová (zranění hlezna)

Finanční odměny a body 
{|class=wikitable style=font-size:95%
|-bgcolor=#CFCFCF
|Kolo
|align=right|Body
|align=right|Prize  Money
|-
|Vítězka||align=right|1000||align=right|631 000 €
|-bgcolor="#EFEFEF"
|Finále||align=right|700||align=right|313 000 €
|-
|Semifinále||align=right|450||align=right|149 500 €
|-bgcolor="#EFEFEF"
|Čtvrtfinále||align=right|250||align=right|70 000 €
|-
|3. kolo||align=right|140||align=right|33 000 €
|-bgcolor="#EFEFEF"
|2. kolo||align=right|80||align=right|17 500 €
|-
|1. kolo||align=right|5||align=right|8 750 €
|}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed01=6
|RD1-team01= C Wozniacki
|RD1-score01-1=79
|RD1-score01-2=3
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= X Pervak
|RD1-score02-1=67
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=4

|RD1-seed03=
|RD1-team03= M Barthel
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= J Görges
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05=|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=66
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= J Craybas
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=78
|RD1-score06-3=1

|RD1-seed07=
|RD1-team07= J Vesnina
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=9
|RD1-team08= S Williams
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=15
|RD1-team09= J Janković
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=65
|RD1-score09-3=4
|RD1-seed10=WC
|RD1-team10=

Čtyřhra

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (2. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (semifinále)
  'Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Sania Mirzaová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Jaroslava Švedovová /  Galina Voskobojevová (čtvrtfinále)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Madrid Open
Tenis ve Španělsku v roce 2012